Червоноград е град в Лвовска област, Украйна. Намира се в часова зона UTC+2.

Площта му е 21 кв. км. Населението му е 82 900 жители (2011).

Основан е през 1692 г.

Градове в Лвовска област